Vetter steht für:
 Cousin, der Sohn von Onkel oder Tante, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Cousin und Cousine
 Vetter (Familienname), ein Familienname
 Vetter von der Lilie, Adelsgeschlecht
 Vetter von Lilienberg, Adelsgeschlecht

Unternehmen:
 Vetter Busunternehmen, Regionalunternehmen aus Zörbig
 Vetter Holding, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Vetter Pharma, deutscher Pharmazulieferer
 Walter Vetter Karosserie- und Fahrzeugbau, deutscher Omnibushersteller

Siehe auch:
 Namensvetter
 Vetters (Begriffsklärung)
 Fetter (Begriffsklärung)